Bato Govedarica – cestista statunitense
 Dejan Govedarica – ex calciatore serbo
 Miljan Govedarica – calciatore bosniaco